Bangka steht für
Bangka, indonesische Insel
Bangka-Belitung indonesische Provinz
Bangka (Sprache), auf der Insel Bangka gesprochene malayo-polynesische Sprache
Bangka-Schlangenkopffisch

Siehe auch:
Banca
Banka
Banga